Les élections municipales à Rabat se déroulent le .

Contexte

Candidats et résultats

Global

de Rabat

de Rabat

de Rabat

de Rabat

de Rabat

Notes et références 

2015